Joaquín Vilumbrales (1941-1999) – hiszpański polityk
 Joaquín Vilumbrales (stacja metra)

Zobacz też